Diese Liste nennt die MdEP vor der ersten Direktwahl im Jahr 1979 und umfasst auch die Mitglieder der Gemeinsamen Versammlung der EGKS ab 1952.

Das Europäische Parlament entwickelte sich in verschiedenen Schritten:
 Gemeinsame Versammlung der EGKS 1952 bis 1957 mit 78 Mitgliedern
 Europäisches Parlament (6 Mitgliedsstaaten) 1958 bis 1972 mit 142 Mitgliedern
 Europäisches Parlament (9 Mitgliedsstaaten) 1972 bis 1979 mit 198 Mitgliedern.

Die Mitglieder des Parlamentes wurden von den nationalen Parlamenten bestimmt. Daher gab es eine hohe Kontinuität auch über die Veränderungen 1958 und 1972 hinaus. Daher sind die Abgeordneten in einer gemeinsamen Liste dargestellt. Da die personellen Veränderungen von den Wahlen in den Mitgliedsländern abhingen, gab es keine Legislaturperioden.

MdEP

Literatur 
 Klaus Pöhle (Verantwortlich): Ein Parlament in voller Entfaltung. 3. Auflage. Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, Luxemburg 1989, ISBN 92-823-0152-4, S. 47–72.

00